Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu 27 i 28 sierpnia.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2009 roku był Amerykanin Trey Hardee. Dziesięcioboiści rywalizowali 27 i 28 sierpnia – w pierwsze dwa dni mistrzostw. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 8200 pkt. (minimum A) oraz 8000 pkt. (minimum B). 
Rywalizacja w dziesięcioboju mężczyzn zaliczana była do cyklu IAAF Combined Events Challenge. Z powodu kontuzji w imprezie nie wystartował mistrz olimpijski z 2008 roku Bryan Clay.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Bieg na 100 m

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 400 m

Bieg na 110 m przez płotki

Rzut dyskiem

Skok o tyczce

Rzut oszczepem

Bieg na 1500 m

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

Dziesięciobój mężczyzn